Guttinguer est un patronyme porté notamment par :

 Arlette Guttinguer, chanteuse française ; 
 Jean Ulric Guttinguer (1742-1825), homme politique français ;
 Roger Guttinguer (1880-1935), compositeur et chef d'orchestre français ;
 Ulric Guttinguer (1787-1866), poète et romancier français ;
 Ulric Guttinger (1908-1984), acteur français